Józef Surzyński (1851-1919),  historyk i teoretyk muzyki, dyrygent, kompozytor, ksiądz katolicki
 Leon Surzyński (1891-1967), lekarz, organizator chórów, działacz społeczny, polityk, poseł
 Mieczysław Surzyński (1866-1924), kompozytor, organista, dyrygent, pedagog
 Stefan Surzyński (1855-1919), kompozytor, organista, dyrygent, nauczyciel muzyki